Жерар Ланвен (;  1950) — французький кіноактор.
 Жанна Ланвен (, 1867—1946) — французька художниця-модельєр.